Die Namen Hippalkimos (), Hippalkmos (Ἵππαλκμος) und Hippalmos (Ἵππαλμος) bezeichnen in der griechischen Mythologie:

 Hippalkimos (Sohn des Itonos), Gatte der Asterope
 Hippalkimos, ein Argonaut, siehe Hippalkmos (Sohn des Pelops)
 Hippalkmos (Sohn des Pelops) und der Hippodameia
 Hippalmos (Troja), ein Grieche, von Penthesileia getötet
 Hippalmos, ein Inder
 Hippalmos, andere Schreibweise für Hippalkimos (Sohn des Itonos)
 Hippalmos, andere Schreibweise für Hippalkmos (Sohn des Pelops)